Uefa Women's Cup 2003/2004 vanns av Umeå IK, Sverige efter finalseger mot Frankfurt, Tyskland. Båda lagen kämpade för att ta sin andra finalseger i turneringen.

Kvalificeringsomgång

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 2003/2004 på Uefas webbplats
 Resultat från UEFA Women's Cup på RSSSF

2003/2004
Fotbollssäsongen 2003/2004
2003 i Europa
2004 i Europa